Strom – czeska grupa literacka
 (8408) Strom – planetoida